Граф Стоктон () — графский титул в системе пэрства Соединённого королевства. Он был создан 24 февраля 1984 года для Гарольда Макмиллана, бывшего премьер-министра от Консервативной партии, менее чем за три года до его смерти. В то же время титул учтивости был присвоен наследникам графа Стоктона: виконту Макмиллану из Овендена, виконту Макмиллану из Челвуд-Гейт в графстве Восточный Суссекс и виконту Макмиллану из Стоктон-он-Тис в графстве Кливленд. 

С 2012 года титул принадлежит  Александру Даниэлю Алану Макмиллану — второму графу Стоктон. Он наследовал его в 1986 году после смерти своего деда Гарольда. Александр Даниэль является сыном Виктора Макмиллана, единственного сына Гарольда Макмиллана. Виктор Макмиллан  умер в 1984 году в то время, как жив был его отец, первый граф Стоктон Гарольд, После его кончины в 1986 году  ему наследовал его внук, второй граф Стоктон Александр Даниэль. 

Графство Стоктон и виконтство Макмиллан из Овендэна были  самыми последними наследственными титулами пэров, созданные вне королевской семьи, и единственные подобные титулы, которые сохранились из немногих, созданных с 1965 года.

Графы Стоктоны (1984 год) 
 Морис Гарольд Макмиллан, 1-й граф Стоктон (1894—1986);
 Морис Виктор Макмиллан, виконт Макмиллан из Овендена (1921—1984);
 Александр Даниэль Алан Макмиллан, 2-й граф Стоктон (род. 1943).

Наследником является единственный сын 2-го графа Стоктона — Дэниэл Морис Алан Макмиллан, виконт Макмиллан из Овенден (род. 1974)

Ссылки 
 Kidd, Charles, Williamson, David (editors). Debrett's Peerage and Baronetage (1990 edition). New York: St Martin's Press, 1990;
 Leigh Rayment's Peerage Pages .

Стоктон
Стоктон